Mužská čtyřhra Monte-Carlo Rolex Masters 2018 probíhala ve druhé polovině dubna 2018. Do deblové soutěže monackého tenisového turnaje nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-uruguayský pár Rohan Bopanna a Pablo Cuevas, jehož členové nestartovali společně. Bopanna nastoupil s Édouardem Rogerem-Vasselinem. V semifinále podlehli Marachu s Pavićem. Spoluhráčem Cuevase se stal Marcel Granollers, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách bratrů Bryanových.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený bratrský pár 39letých Američanů Boba a Mika Bryanových, který ve finále zdolal rakousko-chorvatské turnajové trojky Olivera Maracha s Matem Pavićem po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Vyrovnali tím poměr vzájemných utkání na 2–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali sto šestnáctou společnou trofej, když si zahráli všechny tři odehraná finále série Masters v roce 2018. Na Monte-Carlo Masters vybojovali šestou trofej. Bob Bryan vybojoval sto šestnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mika Bryana to bylo sto osmnácté takové turnajové vítězství. Oba také navýšili 38. deblovým titulem rekord v sérii Masters.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (finále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (odstoupili)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2018
ATP World Tour 2018